Nernst ist der Familienname folgender Personen:

 Walther Nernst (1864–1941), deutscher Physiker und Chemiker

Nernst bezeichnet außerdem:
 (24748) Nernst, ein Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Nernst-Effekt
 Ettingshausen-Nernst-Effekt
 Nernst-Gleichung
 Nernstlampe
 Nernst-Planck-Gleichung
 Nernststeigung, siehe Elektrodensteilheit
 Nernst-Theorem
 Nernstsches Verteilungsgesetz
 Nernst-Verteilungskoeffizient